

Cinema
Sul fiume d'argento (Silver River) – film statunitense del 1948 diretto da Raoul Walsh

Fiumi
Silver River – fiume della Columbia Britannica, Canada
Silver River – fiume di Grenada
Silver River – fiume dell'Irlanda
Silver River – fiume della Florida
Silver River – fiume della contea di Keweenaw, Michigan
Silver River – fiume della contea di Baraga, Michigan